Plaats in Indonesië
 Mergosono (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Mergosono (Kedungkandang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Bloedbad van Mergosono, in deze plaats uitgevoerd door Indonesische revolutionairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog